Еугейн (Юґейн, Євген) I (бл. 612 — 645) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 640—645 роках. У валійців війдомий як Оуен.

Відповідно до «Харлеянських генеалогій» був сином Белі I. Панував нетривалий час. «Аннали Ольстера» вказують, що Хоан (Оан), король бритів, переміг і вбив Домналла Веснянкуватого, короля Дал Ріади, в битві на Срат Каруїні (Страткарроні) у 642 році. Строфа, вставлена в поему «Y Gododdin», відома як «Інтерполяція Страткаррона» або просто «Битва при Страткарроні», стосується цих подій, вказуючи, що сили «онука Нвайтона» (тобто Еугейн, онука Нехтона) тріумфували над Динвал Фрихом (Домналлом), правителем Пентіру (Кінтайру, частини Дал Ріади)». Дата смерті Еугейна I невідома, але він точно був мертвий до 658 року, коли в «Анналах Ольстера» зафіксована смерть його наступника Ґурета.

Примітки

Джерела 
 Seán Mac Airt; Gearóid Mac Niocaill, eds. (1983). The Annals of Ulster (to AD 1131). Translated by Mac Airt; Mac Niocaill. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.
 Clancy, Thomas Owen (Ed.) (1998). The Triumph Tree: Scotland's Earliest Poetry, 550–1350. Edinburgh: Canonburgh.
 MacQuarrie, Alan (1993). Edited by A. Grant & K. Stringer. "The Kings of Strathclyde". Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда